Аллсвенскан 1952/1953 () — 29-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 8 августа 1952 года и закончился 7 июня 1953 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1952/1953
Швеция
Спорт в Швеции в 1953 году
Спорт в Швеции в 1952 году
Футбол в Европе в 1953 году